Светлана Чистякова:
 Чистякова, Светлана Борисовна (род. 1928) — советский и российский архитектор, профессор.
 Чистякова, Светлана Николаевна (1939—2019) — российский педагог.